Бзенец (также Бизенц, от слав. «Бшенец», ) — город в юго-восточной части Моравии, одного из исторических регионов Чешской республики.

История 
Первое упоминание — 1015 год, имеет статус города с 1330 года. Во время войн между Йиржи из Подебрад и Матьяшем Хуньяди в 1458 году был совершенно разрушен и впоследствии стал собственностью крупных помещиков.

Евреи поселились здесь ранее XV века и маркграфы Моравии разрешали им владеть собственными виноградниками (впоследствии виноделие стало основным видом деятельности города, а выделываемое здесь вино — одним из лучших моравийских вин). Евреи продолжали жить здесь в 16 в., а в 1604 г. владели больницей, 32 домами и 17 особыми маленькими домиками, «Hoferi Zidovisti». До 1742 года Бизенцская община входила в верхний округ моравских общин (таких округов было три), имелись четырёхклассное еврейское начальное училище и синагога (1863).

Население

Города-побратимы

Примечания 

Города Южноморавского края